12 februari 2002
Bente Skari avslutade loppet betydligt starkare än sina konkurrenter vilket ledde till att hon vann guld. Det var Norges första individuella OS-guld på damsidan i längdskidåkning. Olga Danilova placerade sig tvåa men diskvalificerades på grund av dopning.

Medaljörer

Resultat 

Två åkare bröt loppet: Laurence Rochat, Schweiz och Kristina Smigun, Estland.
Två åkare diskvalificerades i efterhand för doping: Olga Danilova, Ryssland (28.08,1) och Larisa Lazutina, Ryssland (28.21,6).

Referenser

Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2002